Huug Kok (1918–2011) – voormalig Nederlands zanger en artiest bij De Spelbrekers
 Huug Kok (voetballer) – voormalig Nederlands voetballer van UVS